Eigenform steht für
 die dreidimensionale Verteilung von Schwingungen, siehe Moden
 eine Klasse von Modulformen, siehe Hecke-Operator